Pohjanheimo est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1942), producteur et scénariste de la télévision finlandaise
 (1867-1936), réalisateur de film finlandais
 (née en 1945), productrice et directrice de télévision finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois